Zum zwölften Mal wurden 1995 bei panamerikanischen Spielen ein Fußballturnier durchgeführt. Es fand in Mar del Plata zwischen dem 10. März  und dem  24. März 1995 statt. In der Vorrunde qualifizierten sich die Gruppensieger, die Gruppenzweiten und die zwei besten Gruppendritten.

Vorrunde

Gruppe A

|}

|}

Gruppe B

|}

|}

Gruppe C

|}

|}

Drittplatzierte 

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze

|}

Finale

|}

Weblinks
 RSSSF archive
 Juegos panamericanos

1995
Fußballveranstaltung 1995
Fussball